Где ты, любовь? — студийный альбом, 1-й диск из двойного альбома, выпущенного Софией Ротару в 1981 году на фирме «Мелодия» в СССР. Включает в себя саундтреки из кинофильма «Где ты, любовь?». Второй диск называется «София Ротару и Червона рута»

Список композиций 
 Красная стрела (А.Мажуков — Н.Зиновьев)
 Первый дождь (А.Зацепин — Л.Завальнюк)
 Начало мая (Р.Паулс — И.Резник)
 Особый друг (Р.Паулс — А.Вознесенский)
 Где ты, любовь? (Р.Паулс — И.Резник)
 Всё, как всегда (А.Мажуков — Е.Митасов)
 Приди () (Ж.Алдя-Теодорович — Д.Матковский)
 Мой милый Иванушка ()(П.Теодорович — Д.Матковский)
 Не забывай (Ю.Саульский — Л.Завальнюк)

Языки исполнения 
На румынском языке (7, 8).

Участники записи 
 София Ротару — вокал
 С.Ротару и Ф.Красиловский (2)
 Эстрадный оркестр, дирижёр А. Михайлов.

Ссылки 
 Винил-дискография Софии Ротару
 Виниловые диски Софии Ротару

Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Альбомы Софии Ротару
Альбомы 1981 года